Jerzy Broszkiewicz (1922–1993) – polski prozaik, dramatopisarz, eseista i publicysta oraz autor fantastyki naukowej.
 Jerzy Broszkiewicz (1925–2018) – polski uczestnik konspracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, podpułkownik WP w stanie spoczynku działacz kombatancki
 Mariusz Broszkiewicz (ur. 1959) – polski artysta fotograf. 
 Stanisław Broszkiewicz (1926–1984) – polski pisarz, prozaik, dziennikarz i publicysta